Soberanos
João II (III) de Alexandria (m. 516) - Patriarca de Alexandria (João III) e Papa Copta (João II);
João III de Jerusalém - Patriarca de Jerusalém;
Papa João III - Papa Católico;
João III de Constantinopla - Patriarca de Constantinopla;
João III Ducas Vatatzes - Imperador de Niceia;
João III de Mecklemburgo - Duque do Mecklemburgo;
João III de Oldemburgo - Conde de Oldembourgo;
João III da Bretanha - Duque da Bretanha;
João III de Brabante - Duque de Brabante;
João III de Trebizonda - Imperador de Trebizonda;
João III de Navarra - Rei de Navarra;
João III, Duque de Cleves - Duque de Cleves, de Berg, de Julich e Conde de Marck;
João III de Portugal - Rei de Portugal e dos Algarves;
João III da Suécia - Rei da Suécia;
João III da Polónia - Rei da Polónia.

Cavaleiros
João III de Harcourt ( ? -1329);
João III de Grailly ( ? -1376).

Pretendentes
João III de Espanha - título reclamado pelos infantes:
João, Conde de Montizón
João, Conde de Barcelona
João III de França - título reclamado pelos príncipes:
João, Conde de Montizón (1883–1887), pretendente legitimista;
João de Bourbon (Naundorff) (1872–1914), pretendente Naundorffista;
João, Duque de Guise (1874–1940), pretendente Orleanista

Desambiguações de antropônimos